Qingshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingshan (socken i Kina, Zhejiang), 
 Qingshan (socken i Kina, Chongqing), 
 Qingshan (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Qingshan (socken i Kina, Hunan), 
 Qingshan (socken i Kina, Sichuan), 
 Qingshan (socken i Kina, Ningxia), 

Robotskapade Kinaförgreningar